Ballan puede referirse a:

 Lugares:
  Ballan-Miré, población de Francia.

 Personas:
  Alessandro Ballan, ciclista ex Campeón del Mundo en Ruta.